La guerre blanche est le nom parfois donné au front italien ou front alpin, ayant opposé les Italiens aux Autrichiens pendant la Première Guerre mondiale. 

La Guerre blanche  peut faire référence au :
 roman de l'écrivain belge Conrad Detrez sorti en 1982 
 titre français de Hayan chonjaeng, un film du réalisateur coréen Jeong Ji-yeong sorti en 1997

Références

Homonymie de titre